Germigny peut faire référence à différentes communes françaises : 
 Germigny, dans la Marne
 Germigny, dans l'Yonne
 Germigny-des-Prés, dans le Loiret
 Germigny-l'Évêque, en Seine-et-Marne
 Germigny-l'Exempt, dans le Cher
 Germigny-sous-Coulombs, en Seine-et-Marne
 Germigny-sur-Loire, dans la Nièvre

à une ancienne paroisse :  
 Germigny-Pend-la-Pie, paroisse champenoise du pays de Reims, disparue à la fin du .
L'origine de ces toponymes est la forme Germiniacus (également présente sous Germaniacum, Jarmeniacum, Germigniacum); provient de *Germanius + -acum

Notes et références